Села:
 Антонопіль — Вінницька область, Калинівський район
 Антонопіль — Миколаївська область, Братський район